Jetsun Pema (1990-), la reine consort du Bhoutan ;
 Jetsun Pema (1940-), la sœur cadette du  dalaï-lama.